Шэрон Лемб (, род. 11 сентября 1955) — американский профессор кафедры консультирования и школьной психологии в Бостонском университете Массачусетса, колледже образования и развития человека. Является членом Американской психологической ассоциации (APA), а также членом редколлегии академических журналов «Феминизм и психология», «Сексуализация, СМИ и общество» 

Лемб — одна из авторов доклада APA о сексуализации девушек , который, согласно статье «Женщины и Голливуд», является «самым скачиваемым документом в истории веб-сайта АРА».

Образование 
Лэмб получила степень бакалавра в области развития человеческого потенциала и степень доктора психологических наук в области консультирования и консалтиногвой психологии в Высшей школе образования Гарварда . Также получила докторскую степень в Свободном университете (Vrije Universiteit) в Амстердаме под руководством философов Дорета де Рейтера и Яна Стьюела.

Личная жизнь 
Находится в браке с пианистом Полом Оргелем и имеет двух сыновей Ее младший сын умер 6 июля 2018 года в возрасте 26 лет. Ее старший сын живет со своей семьей в Остине, штат Техас.

Гранты и награды 
 2006 Books for a Better Life Award (Childcare/Parenting) for «Packaging Girlhood»;
 2008 Society for Sex Therapy and Research (SSTAR) Health Professional Book Award for «Sex, Therapy, and Kids»;
 2013 The Spencer Foundation, New Civics Initiative Grants for research into Sex Education as Ethics Education in the New Civics.

Библиография

Книги 
 Lamb, Sharon (1988). «The emergence of moral concern in the second year of life» (Phd. D. thesis). Harvard University. OCLC 20552754.

Глава в книгах 
 
 
 
  Available online as: 
 
 
  Also available as

Примечания

Ссылки 
 Profile page: Sharon Lamb Массачусетский университет в Бостоне
 Sharon Lamb (официальный сайт)
 Sexual Ethics Curriculum by Sharon Lamb (online курс)

Психологи США
Преподаватели Университета Массачусетса в Бостоне
Выпускники Гарвардской высшей школы образования
Выпускники Гарвардского университета